The Dumb Messenger – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
The Dumb Messenger – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem Company